Csehország
 Kaceřov, település az Észak-plzeňi járásban
 Kaceřov, település a Sokolovi járásban